Il doppio  del BH Tennis Open International Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Rodrigo Grilli e Leonardo Kirche erano i detentori del titolo, ma Kirche quest'anno non ha partecipato.

Grilli ha fatto coppia con André Miele, ma ha perso in semifinale contro Ricardo Hocevar e Christian Lindell eliminated them.

Guido Andreozzi e Eduardo Schwank hanno battuto in finale Hocevar e Lindell 6–2, 6–4.

Teste di serie

  Franco Ferreiro /  Máximo González (semifinali)
  Brian Dabul /  Marcel Felder (quarti di finale)

  Rogério Dutra da Silva /  Júlio Silva (primo turno)
  Rodrigo Grilli /  André Miele (semifinali)

Tabellone

Note 
 

BH Tennis Open International Cup 2011